Fuerza Aérea de China puede hacer referencia a:

  Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación, de la República Popular China.
  Fuerza Aérea de la República de China.